

Hydronyme 
 La Veyle est un cours d'eau du département de l'Ain, dans la région Rhône-Alpes en France, qui se jette dans la Saône en rive gauche.

Toponymes 
 Dompierre-sur-Veyle est une commune française, située dans le département de l'Ain et la région Rhône-Alpes.
 Pont-de-Veyle est une commune française, chef-lieu de canton dans le département de l'Ain, située dans la région Rhône-Alpes.
 Saint-Jean-sur-Veyle est une commune française, située dans le département de l'Ain et la région Rhône-Alpes.
 Saint-Julien-sur-Veyle est une commune française, située dans le département de l'Ain et la région Rhône-Alpes.

Homonymie de toponyme